Phil Read (ur. 1 stycznia 1939 w Luton, zm. 6 października 2022) – brytyjski kierowca motocyklowy. Dwukrotny mistrz świata najwyższej kategorii 500 cm³ w latach 1973-1974.

Startował w latach 1963-1976. Zaliczany do grona najlepszych motocyklistów w historii. Oprócz dwóch tytułów w najwyższej klasie, zdobył jeszcze cztery w 250 cm³ oraz jeden w 125 cm³. Wziął udział w 113 wyścigach najwyższej kategorii. Łącznie stanął aż 121 razy na podium, z których wygrał 52.

Wyniki w MMŚ 
System punktowy od 1950 do 1968:

System punktowy od 1969:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na motogp.com

Brytyjscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Luton
Urodzeni w 1939
Zmarli w 2022